Былков — фамилия.

Известные носители
 Былков, Василий Степанович (1932—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Былков, Владимир Сергеевич (1938—2004) — советский и российский театральный режиссёр, педагог, народный артист России.